

Geografia 
 Bagnères-de-Bigorre – comune francese nella regione dell'Occitania
 Bagnères-de-Luchon – comune francese nella regione dell'Occitania
 Argelès-Bagnères – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Marcel Bagnères – giurista francese